Le Sonnet 78 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SO oft haue I inuok'd thee for my Muſe,
And found ſuch faire aſſiſtance in my verſe,
As euery Alien pen hath got my vſe,
And vnder thee their poeſie diſperſe.
Thine eyes,that taught the dumbe on high to ſing,
And heauie ignorance aloft to flie,
Haue added fethers to the learneds wing,
And giuen grace a double Maieſtie.
Yet be moſt proud of that which I compile,
Whoſe influence is thine,and borne of thee,
In others workes thou dooſt but mend the ſtile,
And Arts with thy ſweete graces graced be.
   But thou art all my art,and dooſt aduance
   As high as learning,my rude ignorance.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

078